międzynarodowy współczynnik znormalizowany (ang. international normalized ratio, INR)
 rupia indyjska (ang. indian rupee, międzynarodowy skrót INR)